Hazeldine steht für:

 Hazeldine (Band), US-amerikanische Band
 Hazeldine Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller 

Hazeldine ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Hazeldine (* 1972), britischer Schauspieler
 William Hazeldine (1763–1840), englischer Industrieller, siehe William Hazledine